Aquasilva es el nombre con el que se conoce a una trilogía escrita por Anselm Audley, compuesta de los siguientes libros:

 Herejía (2001)
 Inquisición (2002)
 Cruzada (2003)

Además, Audley está escribiendo otra trilogía de la cual ya ha aparecido el primer volumen aunque su argumento ocurre 45 años después de los acontecimientos narrados en la  Trilogía de Aquasilva

 Vespera (2007)

Los libros

Trilogía de Aquasilva

Herejía 

La historia comienza en el condado de Lépidor, en el continente de Océanus. Cathan es el hijo mayor del conde de esa ciudad, y es por tanto vizconde o heredero. Este acude a la mina de la ciudad para comprobar el estado de la misma y al llegar encuentra una gran conmoción. Uno de los trabajadores le informa de la buena noticia: se ha encontrado hierro, el segundo material más preciado en Aquasilva después de la leña combustible.

El joven vizconde emprenderá un viaje junto a un monaguillo del Domínio llamado Sarhaddon para llegar a Taneth, la ciudad comercial más grande del planeta, junto a Selerian Alastre, dónde se encuentra su padre. A la mitad del viaje en manta, una especie de submarino muy parecido a este animal y de grandes dimensiones, otra manta les aborda. En su tripulación hay herejes del culto de la sombra y, después de matar al mago del fuego, le dicen a Cathan que contactaran con él.

A continuación llega a Taneth e informa a su padre, el conde Elníbal. Son maravillosas noticias que pondrán a la pequeña ciudad de Lepidor en movimiento. Como están en Taneth, buscar a una familia comerciante para empezar a exportar el hierro es algo esencial y al poco tiempo encuentran a los Barca. Su líder se llama Hamílcar y ha adoptado a una chica llamada Palatina que no recuerda nada de su pasado.

Inquisición 
La historia empieza de nuevo en Lepidor, donde una poderosa familia de Taneth llega con un plan de traficar armas al Archipiélago para impedir la cruzada. Cathan, Palatina y Ravenna aceptan transportar el mensaje a los Qalataris.
Pero el viaje se ve interrumpido por un grupo de opulentos tethianos, fieles republicanos seguidores de Palatina Canteni, con más de un as bajo la manga.
En esta historia revelan la aterradora relación de Cathan con los Tar' Conantur, y un plan para derrocar al emperador y al Dominio Universal pondrá a Cathan en una encrucijada, en la que tendrá que decidir entre su destino y el cargo que le corresponde o su amor por Ravenna

Cruzada 
Con el emperador Orosius, hermano de Cathan, muerto, Reglath Eshar ocupa ahora el trono imperial. La situación está llegando a un punto sin retorno mientras el Dominio avanza en sus planes para establecerse como máxima autoridad de Aquasilva. Una nueva Cruzada parece inevitable y Cathan y Ravenna se encontrarán en el mismo centro de todas las intrigas.

Vespera 
La Cruzada promovida por el Dominio ha fracasado, llevando al restablecimiento del anterior orden religioso. Sin embargo, poco después de la victoria, el líder de los clanes de Thetia, Ruthelo Azrian, desposeyó del título imperial a Palatina II Tar' Conatur (más conocida como Palatina Canteni en los anteriores libros) y proclamó la segunda República thetiana.

Décadas después, una nueva dinastía Tar' Conantur impulsada por el autoproclamado Catilina y su consorte Aesonia trata de establecer su poder en un esfuerzo por reconstruir la grandeza imperial. Rafael Quiridion, brillante espía imperial originario de Vespera, la antigua Selerian Alastre, se verá involucrado en una cruenta lucha por el poder donde los fantasmas del pasado volverán a revivir los tiempos más oscuros del imperio

El mundo de Aquasilva 
Aquasilva es el nombre con el que se conoce al mundo en el cual se desarrolla la historia, un planeta cuya superficie está ocupada en su mayoría por el agua. El diámetro de aquasilva ronda los 32.000 kilómetros, por tanto sus dimensiones son mucho mayores que las de la Tierra. Existen cinco continentes: Turia, Oceanus, Equatoria, Nueva Hyperia y Huasa, además de un archipiélago formado por las grandes islas Thethia, Ral Tumar, Mons Ferranis y Qalathar y gran cantidad de islas menores.

La mayor amenaza para los núcleos urbanos son las catastróficas tormentas que las asuelan de forma intermitente, por eso las poblaciones están amuralladas y dependen de la magia del fuego para protegerse. La sociedad está dividida en clanes y ciudades rivales las cuales se reparten el territorio de Aquasilva. Entre todos ellos está el Dominio, el clero de los devotos de Ranthas, el dios del fuego, que tiene categoría de supremo por el papel mencionado en la protección de las ciudades por medio de su magia.

Sin embargo, existen otras religiones basadas en otros elementos que son perseguidas duramente por parte del Dominio.

Personajes de la trilogía 

Cathan Tauro/Carausius Tar' Conantur

Joven de unos veinte años, de aspecto enjuto y con un extraño color de ojos para ser nativo de Lepidor, ciudad portuaria del Continente de Océanus.
En realidad, el joven Cathan es hermano gemelo del emperador de Thetia, Orosius Tar'Conantur, y ya desde su nacimiento fue objeto de intrigas, siendo salvado de un intento de asesinato orquestado por el Dominio, que temía un resurgimiento de la antigua figura del Jerarca o sacerdote supremo de todas las religiones, gracias a un antiguo canciller de Thetia y a la intervención de Elníbal Tauro.

Al principio de la trilogía, nos encontramos con un joven vizconde de Lepidor, adoptado por el propio conde muchos años atrás que empezará a descubrir los secretos que Aquasilva le ha estado ocultado durante mucho tiempo.
Como con todo miembro de la dinastía imperial de Thetia, el elemento Agua forma parte intrínseca de su ser, lo que le da una afinidad natural con dicho elemento. Posee grandes poderes mágicos, tanto con su elemento natural como con la Sombra. A lo largo de la trilogía se convierte en el compañero de Ravenna Orethura.

Ravenna Ulfhadha Orethura 

Su nombre de nacimiento es Raimunda Orethura, es una joven originaria de Qualathar, concretamente de Tehama. Se infiere que está dotada de bastante belleza, con la piel morena y los cabellos negros y rizados. Nieta y legítima heredera del último faraón del Archipiélago, Lord Orethura, por lo que ha pasado toda su vida escondiéndose de cualquiera que podría matarla por ello o quisiera convertirla en gobernante títere. Probablemente, la maga más poderosa de la Sombra que nunca haya existido, sin embargo, su elemento natural, por su linaje, es el Viento. Aunque durante la trilogía su relación con Cathan se concreta en simple noviazgo, el inicio de Vespera aclara que llegarán a casarse. 

Palatina Canteni

Hija de Reinhart Canteni, presidente del poderoso clan Canteni, y de Neptunia Tar'Connatur, hermana del emperador Perseus, padre de Cathan y Orosius. Por lo tanto, es la prima de Cathan y Orosius. Cabeza del movimiento republicano thetiano, sufre por ello el ataque del emperador Orosius, que la secuestra, simulando su muerte y borrando su memoria. A consecuencia de ello, termina flotando en las aguas cercanas a la ciudad mercantil de Taneth, donde conoce a Cathan. Paradójicamente, termina ocupando el trono como emperatriz y liderando Thetia frente a la nueva cruzada del Dominio.

Orosius Tar'Connatur 

Hermano gemelo de Cathan y emperador de Thetia durante los dos primeros tomos de la trilogía. Cathan y él padecieron durante la infancia un extraño mal que Cathan consiguió superar pero en el caso del emperador provocó una locura permanente, acrecentando su tiranía y, de alguna forma, también sus poderes mágicos sobre el Agua. Firma una alianza con el Dominio, a pesar de ello, es traicionado y asesinado por el mismo, siendo sustituido por Aetius VI.

Sarhaddon

Monaguillo en el templo de Lepidor al inicio de la historia, acompaña a Cathan en su primer viaje. Asciende rápidamente en la jerarquía y se convierte en Inquisidor y monje venático. Aunque aparentemente cree en la necesidad de imponer la fe en Ranthas a toda costa, sin embargo, se da perfecta cuenta de los riesgos que eso conllevaría para el Dominio. Por lo tanto, intenta un acuerdo de última hora que integraría a la mayor parte de los herejes, empezando por el propio Cathan, en la estructura y la teología del Dominio, lo que evitaría el derramamiento de sangre. Fracasa cuando un Inquisidor asesina a Aetius, que aprobaba el plan.

Midiam 

Corrupto sacerdote superior del Dominio proveniente de Haleth, mezcla fanatismo religioso con un profundo racismo. Sueña con esclavizar el Archipiélago, por lo que no duda en provocar una nueva Cruzada.

Reglath Eshar/Aetius VI

Tío de Cathan, ocupa el trono a la muerte de Orosius. Genio militar de los haletitas a pesar de su origen thetiano. Una vez en el trono, ejecuta punto por punto los planes del Dominio. Sin embargo, subsiste en él un fondo de humanidad que lo compele a aceptar los planes de Sarhaddon, lo que, a la postre, significa su asesinato.

Personajes de Vespera 

Rafael Quiridion

Hábil espía al servicio del nuevo Imperio junto con su tío. Su ambición no conoce límites, lo que hace que muchas personas lo encuentren conocido. Se ve envuelto en las más oscuras maquinaciones del emperador Valentino, descubriendo el genocidio al que sometió a sus enemigos la emperatriz Aesonia y su relación con dichos enemigos: es nieto del Dogo de la República Thetiana Ruthelo Azrian. 

Leonata Mezzarro

Líder del clan Estarrin, Gran Thalassarca de la ciudad de Vespera. Líder de la facción más opuesta al nuevo Imperio dentro de la urbe mercantil. De las primeras personas en reconocer en Rafael la ambición sin límites de su abuelo y sus cualidades inherentes, su alianza con los Quiridion e Iolani consigue derrotar al emperador Valentino y a su madre, consiguiendo con ello la reconstitución de la República Vesperana y ella misma el cargo de Dogaresa.

Iolani Jharissha

Líder del Clan Jharissa, también conocidos como los tratantes árticos por sus negocios en el continente helado de Tuonetar. Ha conseguido amasar una enorme riqueza y hacerse con parte de la antigua tecnología Tuonetar que ha incorporado a su armamento y a sus mantas. En realidad, es una de las descendientes de los partidarios de Ruthelo enviados al norte. Ha jurado terminar por ello con el Imperio.

El Dominio 
El Dominio es la religión principal de Aquasilva. Su culto es monoteísta y se centra en Ranthas, el dios del fuego: uno de los 8 elementos (Agua, Fuego, Luz, Sombra, Tierra, Viento, Espíritu y Tiempo) que forman el mundo oceánico.
Antes de la llegada al poder de Valdur Tar'Conatur, conocido por instaurar el Dominio como credo único y verdadero, en Aquasilva reinaban todos los elementos por igual. 

La traición de Valdur consistió en el asesinato de su primo, el emperador y en la matanza de la mayor parte de los magos entregados a otras deidades. Una vez hecho esto, con la ayuda del recién creado Dominio, proclamó a los siervos de Ranthas como verdaderos mensajeros del único dios de Aquasilva.

La estructura piramidal del Dominio sería la siguiente:

 Primer Primado (voz de Ranthas en Aquasilva)

 Segundo, tercero y cuarto Primados

 Exarcas de los continentes

 Líderes Inquisidores, Sacri y Venáticos

 Exarcas provinciales

 Avarcas

 Sacerdotes

 Monaguillos

Linaje Tar' Conantur 

Los Tar' Conantur son la familia imperial de Aquasilva y viven en el centro del Archipiélago, en un grupo de islas llamado Thetia cuya capital es Selerian Alastre. Antes de que Valdur tomase el poder, los Tar' Conantur solían emparejarse con la gente del Exilio y los frutos de estos matrimonios solían ser gemelos varones. El primer gemelo sería el siguiente emperador y el segundo sería el líder espiritual o Jerarca.

He aquí la lista más conocida de Tar' Conantur de la historia de Aquasilva:

 Umbera Tar'Connantur: dogaresa de la antigua República Vesperana, intentó durante treinta años impedir el ascenso de la tiranía.  
 Aetius I: hermano de la anterior, la traicionó, convirtiéndose en el primer emperador de Thetia y fundador de la dinastía.
 Aetius IV y Carausius I: fueron los últimos gemelos en mucho tiempo. Combatieron al imperio Tuonetar y según el Dominio, desataron las grandes tormentas sobre Aquasilva. Ni Aetius ni Carausius tuvieron gemelos. Aetius murió en Aran Cthun, capital de Tuonetar y Carausius regresó a Selerian Alastre dónde, años más tarde, viviría la matanza orquestada por su hijo Valdur.
 Tiberius I: Tiberius era el hijo de Aetius y fue un monarca de la talla de su padre, aunque no vivió lo suficiente para contarlo. Murió en el buque insignia Thetiano llamado Aeón.
 Valdur: Valdur era el hijo de Carausius y primo de Tiberius. Se encargó de asesinar al monarca (Tiberius) y subir al trono. Persiguió a su padre y a todos los magos que no pertenecían al recién creado Dominio y fue su más fiel sirviente.

Árbol genealógico del linaje Tar' Conantur 

Trilogías
Series de novelas fantásticas